Cyber Security Task Force (CSTF) — организация в Департаменте общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Канады.

CSTF выполняет функции по обеспечению компьютерной и интернет-безопасности в Канаде.

Джейн Биллингс, помощник заместителя министра, является текущей главой секретариата Cyber Security Task Force.

См. также 
 Компьютерная безопасность

Источники 

 Расходы Совета Казначейства
 Пол Мартин: Новый инициатив финансирования (27 апреля 2004 года) 
 ITWorld Ричард Брей (4 ноября 2005 года)

Организации по обеспечению компьютерной безопасности
Правоохранительные органы Канады